Herrernes 5000 meter' hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 afholde 13. februar 2010 i Richmond Olympic Oval i Vancouver, Canada.

Resultater 

Vinter-OL 2010